Bengkalis kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kabupaten Bengkalis, kabupaten, Kepulauan Riau, 
 Kecamatan Bengkalis, distrikt, Kepulauan Riau, 

Robotskapade Indonesienförgreningar